и  — взаимосвязанные понятия в японских боевых искусствах, определяющие роли партнёров при отработке техник.

Тори 

Термин «тори» указывает на человека, исполняющего приём; он происходит от глагола , означающего «принимать», «забирать» или «выбирать».

В дзюдо и некоторых других боевых искусствах, тори — тот, кто завершает технику в тренировочном поединке против укэ. Вне зависимости от ситуации, принцип «тори» заключается в том, что он всегда успешно завершает технику. Термины «тори» и «укэ» не являются синонимами нападающему и защищающемуся, потому что роль определяется тем, кто завершает приём, а не инициирует его.

В айкидо и родственных ему боевых искусствах тори выполняет техники защиты против определённых атак укэ. Айкидо располагает и другими терминами, описывающими роль тори, которые используются в некоторых направлениях или в зависимости от конкретной ситуации, включая  и .

Укэ 
Укэ — тот, кто «принимает» технику. Точная роль укэ варьируется между разными боевыми искусствами и, нередко, внутри искусства самого, в зависимости от ситуации.

Например, в айкидо, в Будзинкан ниндзюцу и при выполнении ката в дзюдо укэ инициирует нападение на своего партнёра, который затем выполняет приёмы защиты, тогда как в соревнованиях по дзюдо нет назначаемого укэ.

Укэ обычно выступает в роли партнёра или условного противника.

Укэми 
Действия укэ называются , ошибочно именуемые страховкой. Буквально переводится как «получающий человек»; это искусство знать, как правильно реагировать на нападение и часто включает в себя навыки, позволяющие сделать это безопасно. Эти навыки могут включать в себя акробатические движения и часто используются в айкидо и дзюдо как элементы разминки и отдельные упражнения, особенно на начальных этапах обучения.

  /  — перекат вперёд, начинающийся с плеча ведущей ноги через спину и заканчивающийся бедром задней ноги.
  /  — падение вперёд. Может выполняться как в форме довольно жёсткого падения с отхлопом рукой и/или ногами, так и вращающимся движением перекатом. Есть тонкости между различными перекатами вперёд, но основной принцип остаётся неизменным: находясь в процессе падения вперёд, укэ способен и предпочтёт совершить перекат, таким образом избегая вероятных травм и поверждений.
  /  — падение или перекат назад.
  /  — падение или перекат вбок.
  /  /  — более кувырок, чем перекат, что-то среднее между ёко (приземление) и маэ укэми (начало), часто используется в ответ на бросок за кисть.  в японском языке означает «прыгать» или «летать».

Правильное укэми позволит укэ получить наименьшее возможное количество урона от падения. Если всё сделано правильно, сила удара о землю будет распределена по менее критичным частям тела укэ. Правильно выполняя укэми, укэ может с помощью переката уйти от угрозы повреждений и перейти к дальнейшим действиям без особых повреждений от удара о землю.

См. также 
 Сэмпай и кохай
 Сэмэ и укэ в яое
 Инь и Ян

Примечания

Литература 

Терминология японских боевых искусств
Айкидо
Дзюдо
Джиу-джитсу